A 329-es számú regionális autóbusz Vác, autóbusz-állomás és Rétság, autóbusz-forduló között közlekedik.

Megállóhelyei 

|-
!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Vác, autóbusz-állomásvégállomás||65
|align=left|
|-
|2||Vác, Rákóczi tér||64
|align=left|
|-
|3||Vác, Hunyadi utca||63
|align=left|
|-
|4||Vác, autójavító||62
|align=left|
|-
|5||Vác, Oktatási Centrum||61
|align=left|
|-
|7||Vác, DDC főbejárat||59
|align=left|
|-
|10||Vác, transzformátor állomás||57
|align=left|
|-
|12||Vác, Diósvölgy||55
|align=left|
|-
|15||Sejcei elágazás||52
|align=left|
|-
|17||Szendehely-Katalinpuszta||50
|align=left|
|-
|19||Szendehely, általános iskola||48
|align=left|
|-
|21||Szendehely-Kapáskút||46
|align=left|
|-
|23||Nőtincsi elágazás||44
|align=left|
|-
|26||Nőtincs, Rózsa utca||41
|align=left|
|-
|27||Nőtincs, Fölvég||40
|align=left|
|-
|28||Nőtincs, kastély||39
|align=left|
|-
|29||Nőtincs, Templom tér||38
|align=left|
|-
|30||Nőtincs, Alvég||37
|align=left|
|-
|33||Felsőpetényi elágazás||34
|align=left|
|-
|37||Ősagárd, Kossuth utca||30
|align=left|
|-
|38||Ősagárd, Rákóczi utca 51.||29
|align=left|
|-
|39||Ősagárd, orvosi rendelő||28
|align=left|
|-
|40||Ősagárd, Rákóczi utca 51.||27
|align=left|
|-
|41||Ősagárd, Kossuth utca||26
|align=left|
|-
|45||Felsőpetényi elágazás||22
|align=left|
|-
|49||Felsőpetény, orvosi rendelő||18
|align=left|
|-
|50||Felsőpetény, sportpálya||17
|align=left|
|-
|51||Felsőpetény, FUNTOS||16
|align=left|
|-
|52||Felsőpetény, bánya||15
|align=left|
|-
|58||Bánk, Petényi út||9
|align=left|
|-
|59||Bánk, strand||8
|align=left|
|-
|∫||Bánk, tengerszem fogadóvonalközi induló végállomás||7
|align=left|
|-
|61||Bánk, Petőfi út felső||6
|align=left|
|-
|64||Romhányi elágazás||3
|align=left|
|-
|67||Rétság, autóbusz-fordulóvégállomás||0
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Vác autóbuszvonalai